Хэй или Хей — одна из нескольких английских фамилий Hay, Haye, Hey, Heye, Haigh.

Фамилия 
 Хей, Антуан (род. 1970) — немецкий футболист и тренер.
 Хей, Артур (1824—1878) — шотландский полковник и орнитолог, 9-й маркиз Туиддейл.
 Хэй, Барри — Барри Эндрю Хэй (нидерл. Barry Andrew Hay, род. 1948) — голландский музыкант и певец, лидер рок-группы Golden Earring.
 Хей, Вирджиния (; род. 1952) — австралийская актриса и фотомодель.
Хэй, Деннис (род. 1949) — шотландский и британский хоккеист на траве и тренер.
 Хей, Джеймс Стэнли (1909—2000) — английский радиоинженер, один из пионеров радиоастрономии.
 Хэй, Джим (1931—2018) — канадский хоккеист.
 Хей, Джоанна (род. 1954) — британский учёный.
 Хэй, Джон (1827—1916) — адмирал Королевского ВМФ Великобритании и политический деятель.
 Хэй, Джон Мильтон (; 1838—1905) — государственный деятель США, дипломат и писатель.
 Хей, Джордж (1787—1876) — британский военачальник и государственный деятель.
 Хей, Джордж Густав (; 1874—1957) — коллекционер индейских артефактов.
 Хей, Дэвид (1916—2009) — австралийский политик и дипломат, главный администратор подопечной территории Папуа — Новая Гвинея (1966—1970).
 Хей, Дэвид (; род. 1948) — шотландский футболист, тренер.
 Хэй, Дэвид (; 1980) — британский боксёр-профессионал.
 Хей, Дэвид (; род. 1962) — шотландский кёрлингист, тренер.
 Хэй, Дэнни (род. 1975) — новозеландский футболист и тренер.
 Хэй, Кирсти (, урожд. Кирсти Эддисон; род. 1972) — шотландская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 1998.
 Хэй, Коди (; 1983) — канадский фигурист.
 Хэй, Колин (англ. Colin James Hay; род. 1953) — австралийский композитор, певец, музыкант и актёр шотландского происхождения.
 Хей, Луиза (; 1926—2017) — американская писательница.
 Хэй, Майк (; род. 1964) — шотландский кёрлингист, тренер, кавалер ордена Британской империи (MBE).
 Хей, Оливер Перри (1846—1930) — американский герпетолог, ихтиолог и палеонтолог.
 Хей, Том (; 1858—1940) — английский футболист.
 Хэй, Тревор (род. 1945) — австралийский шахматист.
 Хэй, Чак (; 1930—2017) — шотландский кёрлингист, тренер, кавалер ордена Британской империи (MBE).
 Хэй, Чарльз — британский дипломат.
 Хэй, Эмили Элис (более известна под псевдонимом Беатрис Гастингс; 1879—1943) — английская поэтесса и литературный критик.
  (род. 1946) — британский учёный в области компьютерных наук.

Прочее 
 Хе (Хей) — пятая буква еврейского алфавита.
 Хей — река на северо-западе Канады.
  — район Манчестера, Англия.
  — городок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Составные названия 
 Хей-Ривер — городок на реке Хей.
 Хей-Ривер — автодорога, проходящая через него.
 Хей-Брук (тауншип, Миннесота)
 Хей-Крик (тауншип, Миннесота)
 Хей-он-Уай

См. также

Примечания